Sieveking:
 Alejandro Sieveking (* 1934), dramaturgo, director y actor de teatro chileno
 Amalie (Wilhelmine) Sieveking (1794, Hamburgo – 1859), filántropo alemán
 Kurt Sieveking (1897, Hamburgo – 1986, Hamburgo), tysk politiker (CDU), alcalde de Hamburgo

Familias de Alemania
Hamburgo